Supercoppa italiana 2021  – edizione del torneo italiano di beach soccer
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 2021  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2021  – edizione del torneo italiano di hockey su pista
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallacanestro femminile
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallacanestro in carrozzina
 Supercoppa italiana 2021 – edizione del torneo italiano di pallamano maschile